Pedral puede referirse a:

Lugares 

 Pedral (Arzúa), aldea española de la parroquia de Mella, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Pedral (Boimorto), lugar español de la parroquia y municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.

Vitis vinifera 

 Pedral (uva), tipo de uva.